Deathstalker kan avse:

Deathstalker – engelskt namn på en skorpion, se Leiurus quinquestriatus
Deathstalker (novell) – en novell författad av Simon R Green
Deathstalker (film) – en argentinsk/amerikansk lågbudgetfilm med sci-fi/fantasy-tema från 1983